Мајлам има више значења:
 Округ Мајлам (Тексас)
 Мајлам (Тексас)